Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Internazionali Femminili di Palermo 2009 des Damentennis in Palermo. Insgesamt nahmen 30 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Palermo